

Persone

Politici
Fabio Mussi (1948) – politico italiano
Giuseppe Mussi (1836-1904) – politico italiano, deputato e senatore del Regno

Sportivi
Ettore Mussi (1910–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Rino Mussi (1947) – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
Roberto Mussi (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo terzino

Altre professioni
Francesco Cazzamini-Mussi (1888-1952) – poeta, scrittore e critico letterario italiano
Luigi Mussi (1780-1857) – tipografo, editore e politico italiano
Mussi Bollini, propr. Maria Bollini Lucisano (1957) – autrice e produttrice televisiva italiana

Altro
 Villa Mussi –  villa in stile liberty nel comune di Baveno, provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Pagine correlate
 Musso
 Mussa